Michał Nowicki – rosyjski duchowny, święty
 Michał Nowicki – polski lekarz, profesor